Zingarella (Boccaccino)
Zingarella (Correggio)
Zingarella (Tiziano)